Az IFFHS év klubedzője-díjat 1996-ban alapította a Nemzetközi Labdarúgás-történeti és -statisztikai Szövetség (IFFHS), melyenek odaítélése 6 kontinens 81 szakértőjének véleménye alapján történik.

A győztesek listája 
A díj minden év januárjában kerül átadásra. A szavazás győztes edzője egy arany, második helyezettje egy ezüst díjat kap a World Football-gála keretein belül. Az alábbi lista tartalmazza a díj győzteseit és második helyezettjeit.

Statisztika

Győztesek (1996 óta)

Győztesek klubbonként

Győzelem nemzetenként

Jegyzetek

Források  
 International Federation of Football History & Statistics

Labdarúgással kapcsolatos díjak